Příjmení Suchomel nosí více významných osobností:

 Filip Suchomel (* 1966) – český japanolog, historik umění a pedagog
 Jiří Suchomel (* 1944) – český architekt a vysokoškolský profesor
 Ladislav Suchomel (1930–2019) – český aktivista protikomunistického odboje a Konfederace politických vězňů
 Martin Suchomel (* 2002) – český fotbalista
 Milan Suchomel (* 1928) – literární kritik a historik, pedagog, emeritní profesor Masarykovy univerzity
 Miloš Suchomel (1930–2014) – český historik umění
 Olga Suchomelová (* 1950) – česká spisovatelka a humanitární aktivistka
 Radek Suchomel (1976–2008) – český kulturista